Граф Юхан Август Мейерфельдт-младший (; , Штральзунд, Шведская Померания, Швеция — , Стокгольм, Швеция) — шведский военный деятель и фельдмаршал.

Биография 
Юхан Август Мейерфельдт-младший родился в Штральзунде в семье генерал-губернатора Шведской Померании графа Юхана Августа Мейерфельдта-старшего и его жены Бригиты Барнеков.

6 мая 1737 года в возрасте двенадцати лет он поступил в Штральзундский полк полковника графа Дона. В 1741 году был произведён в прапорщики. С 1739 года он также учился в Упсальском университете. 3 июня 1744 года назначен командиром роты в лейб-пехотном полку Королевы.

В 1745 году Мейерфельдт поступил на австрийскую службу, на стороне австрийских войск принял участие в сражении при Сооре (1745), в битвах под Кессельсдорфом (1745), при Року (1746) и при Лауфельде (1747). В 1747 году назначен генерал-адъютантом князя цу Вальдек-Пирмонт. Во время войны попал во французский плен, из которого он вышел на свободу в 1748 году по Аахенскому миру.

В 1751 году Мейерфельдт получил звание майора в Штральзундском гарнизонном полке полковника Кронхиорта.

Мейерфельдт принадлежал к придворной партии и был причастен к попыткам королевы Луиза Ульрики укрепить власть королевской семьи. Когда Шведский имперский совет выступил против этих усилий, Мейерфельдт покинул Швецию, поступил на службу к Карлу I Брауншвейг-Вольфенбюттельскому и в 1757 году принял участие в сражении при Хастенбеке.

После вступления Швеции в Семилетнюю войну Мейерфельдт вернулся в Шведскую Померанию и создал в Штральзунде гренадерский батальон из команд трёх немецких полков, с которыми он участвовал в боевых действиях в Померании.

22 октября 1759 года он получил звание подполковника в полку Лёвенфельса. 29 июня 1762 года Мейерфельдт был произведён в армейские полковники .

В 1766 году он был переведён в лейб-пехотный полк Королевы и назначен генерал-адъютантом. 2 мая 1770 года он был назначен командиром Вестерботтенского пехотного полка и 1 ноября 1773 года произведён в генерал-майоры.

27 декабря 1778 года произведён в генерал-лейтенанты и 10 февраля 1779 года назначен командиром Нерке-Вермландского пехотного полка.

Мейерфельдт сыграл значительную роль в русско-шведской войне (1788—1790). После завоевания города Хегфорс в июле 1789 года Мейерфельд был произведён в генералы от инфантерии.

16 октября 1789 года король Густав III передал ему командование всеми шведскими сухопутными войсками. После подписания Верельского мирного договора он был произведён в фельдмаршалы (21 августа 1790 года). 29 марта 1791 года ушёл в отставку.

Умер 21 апреля 1800 года в Стокгольме. Похоронен в 2 мая 1800 года в церкви Риддархольмена.

Список наград 
 Орден Меча, рыцарский крест (RSO1kl) (4 декабря 1751)
 Орден Меча, командорский крест (KSO1kl) (27 ноября 1775)
 Орден Меча, командорский крест со звездой (большой крест) (KmstkSO) (1 сентября 1782)
 Орден Меча, рыцарский крест со звездой (брошь в виде меча) (RmstkSO1kl) (19 июля 1790)
 Звание «Одного из лордов королевства» (26 августа 1792)
 Орден Серафимов (RoKavKMO) (1 ноября 1797, акколада 9 апреля 1799)

Примечания

Ссылки 
 Robert Oldach: Meyerfeldt, Johann August von d. J. (1725—1800). In: Dirk Alvermann, Nils Jörn (Hrsg.): Biographisches Lexikon für Pommern. Band 2 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern. Reihe V, Band 48,2). Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien 2015, ISBN 978-3-412-22541-4, S. 172—174.

Фельдмаршалы (Швеция)
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Семилетней войны
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Военные Австрийской империи